Plaats in Indonesië
 Sobontoro (Balen), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Sobontoro (Boyolangu), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java
 Sobontoro (Karas), een plaats in het bestuurlijke gebied Magetan in de provincie Oost-Java
 Sobontoro (Tambakboyo), een plaats in het bestuurlijke gebied Tuban in de provincie Oost-Java